Le terme « petit chelem » désigne le fait de manquer un  de très peu, généralement d'un point ou d'une réalisation.

Dans certains sports, le terme sert ainsi à désigner une victoire réalisée sous certaines conditions :
 Petit Chelem en rugby à XV ;
 Petit Chelem en tennis.